Karsten Schmeling – ex canottiere tedesco
 Max Schmeling – pugile tedesco
 Migel-Max Schmeling – calciatore tedesco

Altro 
 Max Schmeling – film del regista tedesco Uwe Boll
 Max-Schmeling-Halle – impianto polivalente di Berlino